

Населені пункти та їхні частини

 Бядач — село в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Бядач — село в гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Бядач — частина села Вендзіна в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства

Примітки